Alan Williams (Amerikaans rugbyspeler) (1893-1984), Amerikaans rugbyspeler
 Alan Williams (zanger) (1948), Britse zanger van de the Rubettes
 Alan Williams (componist) (1965), Amerikaans componist
 Alan Williams (Belgisch rugbyspeler) (1987), Belgisch rugbyspeler
 Alan Williams (basketballer) (1993), Amerikaans basketballer
 Alan Williams (acteur) Brits acteur